

Biografia 
Nato a Biella nel 1976, ha iniziato lo studio della chitarra classica all’età di 10 anni con Alberto Bocchino presso la scuola media a indirizzo musicale G. Salvemini di Biella. Successivamente, sotto la guida dello stesso insegnante, continua gli studi fino al 1996 presso l’Accademia Internazionale Superiore di Musica Classica L. Perosi.

Nel 1997 prosegue gli studi a Fiesole (FI), nel centro più prestigioso e importante della musica moderna in Italia, diretto da Giovanni Unterberger, dove ha studiato con Vieri Bougleux, Michael Mellner, Gianni Zei, Riccardo Onori, Paolo Sala, Fabrizio Di Salvo, Davide Mastrangelo e Fabio Carraffa. Si è diplomato con la votazione massima di 30/30 con Lode. Nella stessa scuola, ha inoltre frequentato il corso di teoria del suono e tecnico del suono.

Nel 2005 ha partecipato alla IV Edizione dei seminari di musica Jazz Marcello Melis di Sant’Anna Arresi (CA), approfondendo gli studi con Pat Metheny nei corsi organizzati in collaborazione con il Columbia College di Chicago. Si è inoltre perfezionato frequentando Master Class di chitarristi di fama mondiale quali Steve Vai, Rick Ruskin, Jennifer Batten, Greg Howe, Guthrie Govan e Andy Timmons.

Ha curato la rubrica di improvvisazione del Centro Studi Fingerstyle di Arezzo di Davide Mastrangelo, insieme al quale ha collaborato per diverso tempo con la rivista di tecnica e didattica musicale Chitarre nelle pagine dedicate alla chitarra Fingerpicking e Fingerstyle Jazz. Oltre a svolgere un’intensa attività didattica, è impegnato dal 2000 con le case BMG, Ricordi, Universal, MGB Hal Leonard, Carisch, Zanichelli, Loescher, D’Anna e Loffredo nella realizzazione di metodi didattici, trascrizioni e basi musicali.

È stato ospite in numerose trasmissioni radiofoniche e ha, inoltre, numerose collaborazioni discografiche.

Nel 2005 è stato pubblicato il CD dal titolo Marco Ielmini che contiene brani rielaborati del repertorio Jazz e Fusion.

Nel 2009 si è occupato della realizzazione dei mixaggi, dei montaggi e del mastering, in prima assoluta per la Cinevox Record, delle colonne sonore di cinque film della serie di Don Camillo, tratti dalle novelle di Giovannino Guareschi. La Suite è stata eseguita dall’Orchestra Sinfonica del Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria, diretta da Marcello Rota e arrangiata da Fabrizio Francia.

Dal 2009 al 2014 ha pubblicato, per l’etichetta Monangel, cinque CD di Backing Tracks; due per la collana Didattica del Jazz, uno per la Didattica del Jazz e della Fusion e due per la Didattica del Rock.

Nell’ottobre del 2011 ha arrangiato l’EP d’esordio dei Cookies Trio, vincitori del concorso Progetto B9; il video del brano Bon Sexe, realizzato dal regista Yuri Storasi e contenuto all’interno del CD, viene trasmesso in rotazione su MTV New Generation. Con Yuri Storasi è stato realizzato nel dicembre 2013 anche il videoclip di Logout, brano composto e arrangiato da Marco Ielmini per l’etichetta Nausicaa’s Garden. Nel 2014 è stato pubblicato l’EP.

Nel 2012 è uscito il CD For, con brani originali, realizzato in collaborazione con il chitarrista Alberto Bocchino per l’etichetta M.A.P. di Milano.

È stato intervistato numerose volte dal giornalista Pier Carlo Leone che ha voluto inserirle nelle sue pubblicazioni editoriali insieme a Ennio Morricone, Zucchero, Adriano Celentano, Roberto Vecchioni e moltri altri ancora.

Nel 2020 viene pubblicato per Loescher Spettacolare! di Angiola Perricone e Silvia Furlan, corso di musica per la scuola secondaria di primo grado in cui Marco Ielmini si è occupato della realizzazione di oltre 450 basi musicali e di tutte le trascrizioni presenti nei volumi.

Nello stesso anno pubblica esclusivamente per il mercato digitale Hidden Distances, musiche originali per pianoforte e cinque lavori di Backing Tracks distribuiti da Ænima Recordings: Tribute to Dire Straits; Tribute to Pat Metheny; Jazz Standards; Jazz & Fusion; Tribute to Brian Setzer, Eric Clapton, Robben Ford, Stevie Ray Vaughan, Scott Henderson.

Nell’agosto 2021 partecipa con la composizione originale dal titolo I Got It! al contest indetto da Spitfire Audio in collaborazione con la compositrice Pinar Toprak (Captain Marvel, Fortnite, Krypton), Mad Ghost Productions e DC Entertainment. Il concorso è stato organizzato per la sonorizzazione del clip esclusivo della prima stagione della serie DC Universe Stargirl.

Nell’aprile 2022 pubblica per Ænima Recordings il lavoro Jazz Practice (Backing Tracks for All Instruments), basi originali per lo studio e per il mantenimento della pratica jazzistica incentrato sulle tipiche cadenze II - V - I.

Dal 2016 è docente abilitato e iscritto presso l’RGT (Registry of Guitar Tutors) della University of London College di Londra (University of West London).

Produzioni

Discografia 

 Six Wheel Drive (© 2001)
 Arie Antiche e Lieder di Elsa Brusasca (© 2002 MMB)
 Coro di voci bianche di Progetto Musica (© 2002 MMB)
 28 Marzo 1976 Cattedrale di S. Stefano di Achille Berruti (© 2003 MMB)
 Maestri Biellesi dell’Organaria (© 2003 MMB)
 Cantincoro (© 2004 MMB)
 La Mia Terra del gruppo Arbej (© 2004 MMB)
 Quanto rimane sotto il moggio (Musiche di Pietro Magri) (© 2005 UPB)
 Musiche per la Passione di Sordevolo (© 2005 MMB)
 Marco Ielmini (© 2005 MMB)
 The Italian Organ in the Eighteenth and Nineteenth Centuries di Bernard Brauchli (© 2005 MAM)
 Cantincoro (© 2006 MMB)
 7 Note per la Vita Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria (© 2006 Tronel Recording)
 Musici e cantori di Piancerreto (© 2007 Tronel Recording)
 Risaia... Libertà di Lorenzo Palazzi - Cofanetto 4 CD (© 2008 REGIONE PIEMONTE E ACLI VERCELLI)
 Don Camillo (© 2009 CINEVOX)
 Didattica del Jazz Vol. 4 “Pat Metheny” di Marco Ielmini (© 2009 M.A.P.)
 Didattica del Jazz e della Fusion Vol. 5 di Marco Ielmini (© 2010 M.A.P.)
 Didattica del Jazz Vol. 6 “Jazz Standards” di Marco Ielmini (© 2010 M.A.P.)
 Cantincoro (© 2010 MMB)
 Cookies Trio (© 2011 PROGETTO B9)
 For di Marco Ielmini e Alberto Bocchino (© 2012 Nausicaa’s Garden)
 I Lacci (© 2012 Creative Commons)
 Didattica del Rock Vol. 1 “Dire Straits” di Marco Ielmini (© 2013 M.A.P.)
 Logout di Marco Ielmini (© 2013 Nausicaa’s Garden)
 La Direzione degli Entropia (© 2013 La Fonderia Musicale)
 Didattica del Rock Vol. 2 “Dire Straits” di Marco Ielmini (© 2014 M.A.P.)
 Guitar Backing Tracks - Tribute to Dire Straits (© 2020 Ænima Recordings AE2054)
 Hidden Distances di Marco Ielmini (© 2020 Ænima Recordings AE2056)
 Guitar Backing Tracks - Tribute to Pat Metheny (© 2020 Ænima Recordings AE2052)
 Guitar Backing Tracks - Jazz & Fusion (© 2020 Ænima Recordings AE2059)
 Guitar Backing Tracks - Jazz Standards (© 2021 Ænima Recordings AE2061)
 Guitar Backing Tracks - Tribute to Brian Setzer, Eric Clapton, Robben Ford, Stevie Ray Vaughan, Scott Henderson (© 2021 Ænima Recordings AE2063)
Logout - Single di Marco Ielmini (© 2021 Ænima Recordings AE2070)
Jazz Practice - Backing Tracks for All Instruments (© 2022 Ænima Recordings AE2081)

Videoclip 

 Cookies Trio per MTV New Generation (© 2011)
 Logout di Marco Ielmini (© 2013 Nausicaa’s Garden)
 Fra&Leo (© 2013 Assessorato alle Politiche Giovanili)

Libri & Didattica 

 SCUOLA DI CHITARRA ACUSTICA PRIMO VOLUME (© 2002 BMG RICORDI PUBLICATIONS)
 SCUOLA DI CHITARRA ACUSTICA SECONDO VOLUME (© 2006 BMG PUBLICATIONS - BERTELSMANN)
 STANDARDS FOR FINGERSTYLE GUITAR Vol. I di Davide Mastrangelo (© 2006 CARISCH)
 METODO PER CHITARRA RAGTIME & FINGERPICKING di Giovanni Unterberger (© 2006 CARISCH)
 STANDARDS FOR FINGERSTYLE GUITAR Vol. II di Davide Mastrangelo (© 2008 CARISCH)
 ORFEO per la Scuola Media (© 2008 Loffredo Editore) - 4 CD con 141 basi musicali
 CREATIVE FINGERSTYLE GUITAR di Davide Mastrangelo (© 2009 CARISCH)
 S.S.M. (Scuola Superiore di Musica) Chitarra Acustica Vol. 1 - 2 di Davide Mastrangelo e Giovanni Unterberger (© 2008 BMG RICORDI/UNIVERSAL)
 S.S.M. (Scuola Superiore di Musica) Chitarra Acustica Vol. 3 - 4 (BMG RICORDI/UNIVERSAL)
 S.P.M. Chitarra Elettrica Vol. 1 di Miky Bianco (© 2010 BMG RICORDI/UNIVERSAL)
 S.P.M. Chitarra Elettrica Vol. 2 di Miky Bianco (© 2012 BMG RICORDI/UNIVERSAL)
 SPETTACOLARE! Vol. A - B (© 2020 LOESCHER/D’ANNA) 450 basi musicali e trascrizioni partiture musicali dei volumi
 BRAVO BRAVISSIMO! (SPETTACOLARE!) (© 2020 LOESCHER/D’ANNA)

Collegamenti esterni 

 (IT) Sito ufficiale, su marcoielmini.com
 Facebook official, su facebook.com
Youtube, su youtube.com